Ulica Bolesława Prusa w Siedlcach
 Ulica Bolesława Prusa we Wrocławiu

Prusa